Tacneño – abitanti di Regione di Tacna
Tacneño – abitanti di Tacna